Ахтар () — имя (фамилия) персидского происхождения, означающее «звезда» или «счастье, удача». Известные носители:

 Султан Худжаиста Ахтар-мирза (Джахан Шах Бахадур) — шестой сын могольского падишаха Бахадур Шаха I и внук могольского падишаха Аурангзеба.
 Ахтар, Гульраиз (1943—2021) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Ахтар, Джавед (род. 1945) — индийский поэт, поэт-песенник и сценарист, лауреат 8 премий Filmfare Awards.
 Ахтар, Наим (род. 1961) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Ахтар, Ризван — пакистанский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Мансур, Ахтар (1968—2016) — лидер Талибана в 2013—2016 гг.
 Ахтар Хамид Хан (1914—1999) — пакистанский социолог, участвовал в развитии сельского хозяйства в Пакистане и других развивающихся странах.
 Рашит Мингажевич Ахтаров (Рашит Ахтари) (1931—1996)  — башкирский поэт, журналист.
 Фероз Ахтар () — писатель.